Eutropius Messalinus (auch gräzisiert Messalinos, nach ) war ein römischer Politiker und Senator.

Über die Karriere des Messalinus ist vergleichsweise wenig bekannt, obwohl er im 4. Jahrhundert offenbar eine glänzende Karriere machte. Die spärlichen Informationen finden sich in erhaltenen Inschriften. Eine solche als Epigramm verfasste Inschrift am Theater von Ephesos weist ihn und den Rhetoriker und Libanios-Schüler Aphthonius Rhetor als Stifter von Renovierungsmaßnahmen am Theater nach Zerstörungen durch mehrere Erdbeben zwischen den Jahren 358 und 368 aus. Laut der Inschrift wurden die obere Sitzreihe und die Nordmauer des Theaters erneuert. Lange Zeit nahm man aufgrund der Inschrift an, Messalinus sei der verantwortliche Architekt bei diesen Arbeiten gewesen. In Ephesos wurde ihm eine Ehrenstatue gewidmet, deren Inschrift ihn als besten Proconsul preist. Weder Basis noch Inschrift am Theater können ebenso wenig wie die Amtszeit des Eutropius Messalinus sicher genauer datiert werden. Sie werden am Ende des 4. Jahrhunderts verortet.

Literatur 
 Martin Dennert: Messalinus. In: Rainer Vollkommer (Herausgeber): Künstlerlexikon der Antike. Über 3800 Künstler aus drei Jahrtausenden. Nikol, Hamburg 2007, ISBN 978-3-937872-53-7, S. 513.

Einzelnachweise 

Römischer Senator
Römer 
Geboren im 4. Jahrhundert
Gestorben im 4. oder 5. Jahrhundert
Mann